Voici une liste de sources astronomiques radio inexpliquées.

Introduction 

Depuis les années 1950, la radioastronomie a permis de nombreuses découvertes mais lors des programmes d'observations comme le NVSS (NRAO VLA Sky Survey), les radiotélescopes ont détecté de nombreux signaux radio inexpliqués. L'exemple le plus connu est le signal Wow! qui a été découvert par le radio télescope de l'État de l'Ohio en 1977. Un autre exemple très récent et connu est le signal GLEAM-X J162759.5−523504.3 découvert par le Murchison Widefield Array (MWA). Tous ces signaux ne sont pas expliqués car ils ne correspondent à aucun type d'objet ou phénomène stellaire connu. Les sources radio de ce type sont souvent découvertes par le NRAO à l'aide des données du Karl G. Jansky Very Large Array.

Liste 
Cette liste a été érigée à l'aide de la base de données Simbad ainsi que les bases de données des découvreurs.

Signaux très particuliers

Liste des signaux inexpliqués venant de possibles objets célestes errants

Liste des signaux inexpliqués venant d'objets de type incertain

Liste des signaux inexpliqués venant de possibles phénomènes transitoires

Liste des signaux inexpliqués venant de possibles supernovas, kilonovas, hypernovas

Liste des signaux inexpliqués venant de galaxies très lointaines

Liste des signaux dont l'origine est totalement inconnue

Liste des signaux inexpliqués venant de possibles éruptions galactiques

Liste des signaux inexpliqués venant de possibles microquasars

Liste des signaux inexpliqués venant de possibles sursauts gamma

Liste des signaux inexpliqués venant de possibles étoiles éruptives

Liste des signaux inexpliqués venant de possibles galaxies actives

Liste des FRB (Fast Radio Burst) inexpliqués

Articles connexes 

 Radiotélescope
 Source radio
 National Radio Astronomy Observatory
 Karl.G Jansky Very Large Array

Notes et références 

Source radio
Phénomène stellaire
Radioastronomie